Metaconchoecia är ett släkte av kräftdjur. Metaconchoecia ingår i familjen Halocyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Metaconchoecia